Алекса́ндр Па́влович Во́лков:
 Волков, Александр Павлович (1922—1979) — Герой Советского Союза.
 Волков, Александр Павлович (1810—1886) — государственный деятель Российской империи, тайный советник, губернатор Полтавской губернии.